Manama kan syfta på:

Manama – huvudstaden i Bahrain
Manama – en exklav som tillhör emiratet Ajman

Se även
Mah Nà Mah Nà